Тринадцатый сезон мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» был подтверждён Винсентом Уоллером, шоураннером мультсериала, 14 июля 2019 года. Он будет состоять из 26 эпизодов. Премьера в США состоялась 22 октября 2020 года на Nickelodeon. В России премьера состоялась 23 января 2022 года на русскоязычной версии канала.

Производство 
17 июля 2019 года было объявлено, что мультсериал продлён на тринадцатый сезон, состоящий из 13 эпизодов. Сезон вышел в эфир с 22 октября 2020 года. 11 августа 2021 года было объявлено, что Nickelodeon заказал ещё 13 серий.

Список серий

Выход серий до Nickelodeon Россия

Nickelodeon HD (ориг. назв. — Nickelodeon HD CEE)

NickToons (ориг. назв. — Nicktoons Scandinavia)

Примечания 

Губка Боб Квадратные Штаны